Obieg – w baseballu
 Obieg (czasopismo)
 obieg Braytona-Joule’a
 obieg Lindego
 obieg Otta
 obieg Rankine’a
 obieg syderyczny
 obieg synodyczny
 obieg termodynamiczny
 obieg węgla w przyrodzie
 obieg wody w przyrodzie

Zobacz też 

 cykl